La Jara puede referirse a:

La Jara (comarca), de la provincia de Toledo, en España.
La Jara (Cádiz), núcleo de población del municipio andaluz de Sanlúcar de Barrameda, en España.
La Jara cacereña
La Jara (Colorado)
La Jara (Nuevo México)
La Jara (Denia)